

Geografia

Austria 
 Gaaden – miejscowość w gminie Hohe Wand w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Wiener Neustadt-Land
 Gaaden – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Mödling

Osoby 
 Heimar Fischer-Gaaden – niemiecki malarz

Zobacz też 
 Gaden